Zauber ist ein Familienname.

Namensträger 
 Angelika Zauber (* 1958), deutsche Leichtathletin
 Lutz Zauber (* 1958), deutscher Leichtathlet
 Samuel Zauber (1908/1909–1986), rumänischer Fußballspieler

Siehe auch 
 Zauberer
 Zauberkunst
 Magie

Familienname